

Geografie
 Bala (Wales), een gemeente in Wales
 Bala (Mehedinți), een gemeente in Roemenië
 Băla (Mureș, Hongaars: Bala), een gemeente in Roemenië
 Bala (district), een Turks district in de provincie Ankara
 Bala (stad), de hoofdplaats van dit district

Talen
 Bala (taal), een Bantoetaal gesproken in Congo-Kinshasa